Le prénom Marie de Saxe peut désigner plusieurs membres de la maison de Wettin :

 Marie de Saxe (1515-1583), fille de Jean Ier de Saxe et de Marguerite d'Anhalt-Köthen.
 Marie de Saxe (1799-1832), fille de Maximilien de Saxe et Caroline de Bourbon-Parme.
 Marie de Saxe (1827-1857), fille de Jean Ier de Saxe et Amélie de Bavière.

Homonymie
Homonymie de prénom